Лотан () — реформистский кибуц на юге Израиля, относящийся к региональному совету Хевель-Эйлот. Расположен в вади Арава в пустыне Негев, относится к региональному совету Хевель-Эйлот. В  его население составляло  человек. Кибуц является членом Израильского движения за реформистский и прогрессивный иудаизм и Глобальной сети экопоселений.

История 
Кибуц основан в 1983 году идеалистически настроенной израильской и американской молодежью, которые вместе построили сообщество, разделяющее прибыль, основанное на плюралистических, эгалитарных и творческих еврейских ценностях, защищая при этом окружающую среду. Назван в честь «одного из сыновей Хорреи». (; потомок Исава, живший в Идумее неподалеку).

Население

Экономика 
Доход формируется за счет выращивания фиников сортов Меджул и Декель Нуар, дойных коров и коз для производства сыра, а также доходов членов кибуца и экотуризма, включая наблюдение за птицами и комплексное оздоровление, в частности ватсу — водное шиацу — процедуры и курсы.

Центр творческой экологии кибуца является экологическим образовательным, исследовательским и природоохранным учреждением. Центр предлагает академические программы совместно с Массачусетским университетом в Амхерсте и сертификационные курсы по пермакультуре, устойчивому дизайну и обучению. Услуги включают в себя интерактивный парк для органического и городского сельского хозяйства, демонстрации естественного строительства и солнечной энергии, а также энергоэффективный Экокампус, район, построенный из оштукатуренных тюков соломы.

Галерея

Ссылки 
 Кибуц Лотан Официальный сайт

Примечания 

Населённые пункты Южного округа Израиля
Населённые пункты, основанные в 1983 году
Кибуцы